Epidryos är ett släkte av gräsväxter. Epidryos ingår i familjen Rapateaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräsordningen
Epidryos